Егор Константинович Яковлев () — российский хоккеист, защитник. Игрок магнитогорского «Металлурга». Выступал за клуб «Нью-Джерси Девилз» в НХЛ.

Биография 
Воспитанник магнитогорского «Металлурга». Первые тренеры — Евгений Анатольевич Разумняк, Александр Викторович Шахворостов.

После окончания спортивной школы в 2008 году оказался в системе казанского «Ак Барса». Выступал в Первой лиге за «Ак Барс-2», затем в МХЛ за «Барс». 27 октября 2010 года дебютировал в КХЛ за основную команду «Ак Барс». Затем полтора сезона выступал в основном за альметьевский «Нефтяник» в ВХЛ.

20 октября 2011 года перешёл в возрождаемый ярославский «Локомотив», который 12 декабря начал выступления в ВХЛ. До этого выступал за его молодёжный клуб «Локо». С сезона 2012/13 был игроком основной команды «Локомотив».

7 июня 2015 перешёл из «Локомотива» в СКА, подписав трехлетний контракт. Егора Яковлева включили в состав хоккейной сборной 25 января 2018 года для участия в зимних Олимпийских играх. В составе команды, 25 февраля 2018 года, стал чемпионом зимних Олимпийских игр.

22 мая 2018 стал игроком команды НХЛ «Нью-Джерси Девилз», в составе которой провёл один сезон.

15 мая 2019 стал игроком команды «Металлург» (Магнитогорск), подписав контракт на 2 года. Весной 2021 года контракт был переподписан на 1 год. Перед началом сезона 2021/22 Яковлев стал капитаном команды. 

5 мая 2022 года подписал новое соглашение с «Металлургом» на 3 сезона.

За время выступлений в КХЛ становился обладателем Кубка Гагарина в 2017 году в составе СКА. По итогам сезона 2021/22 получил приз «Золотой шлем» (включён в символическую сборную лучших игроков чемпионата). В составе сборной России становился чемпионом мира (2014), серебряным призёром чемпионата мира (2015), олимпийским чемпионом (2018) и серебряным призёром Олимпийских игр (2022).

Статистика

Клубная карьера

В сборной

Достижения 
 Чемпион мира 2014, серебряный призёр чемпионата мира 2015.
 Олимпийский чемпион 2018, серебряный призёр Олимпийских игр 2022.
 Обладатель Кубка Гагарина 2017.
 Серебряный призёр чемпионата России и КХЛ 2021/22.
 Самый результативный защитник плей-офф КХЛ 2022.
 Обладатель приза «Золотой шлем» 2021/22 (включён в символическую сборную лучших игроков чемпионата КХЛ).
 Серебряный призёр чемпионата ВХЛ 2010/11.
 Победитель Универсиады 2011.
 Победитель юношеского чемпионата России 2005, 2006.

Награды 
 Орден Почёта (26 мая 2014 года) — за большой вклад в победу национальной сборной команды России по хоккею на чемпионате мира 2014 года
 Орден Дружбы (27 февраля 2018 года) — за высокие спортивные достижения на XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года в городе Пхенчхане (Республика Корея), проявленные волю к победе, стойкость и целеустремленность.
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (25 февраля 2022 года) — за высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремлённость, проявленные на XXIV Олимпийских зимних играх 2022 года в городе Пекине (Китайская Народная Республика).

Примечания 

Хоккейные защитники
Хоккеисты России
Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от ОСР
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2018 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Хоккеисты КХЛ
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК «Барс»
Игроки ХК «Ак Барс»
Игроки ХК «Нефтяник» Альметьевск
Игроки ХК «Локо»
Игроки ХК «Локомотив ВХЛ»
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки «Нью-Джерси Девилз»
Игроки «Бингемтон Девилз»‎
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск